16. breddegrad kan henvise til:

 16. nordlige breddekreds
 16. sydlige breddekreds